Валетудо — один из самых маленьких внешних спутников Юпитера.

История открытия 
Спутник был открыт Скоттом Шеппардом на снимке, сделанном 9 марта 2016 года в обсерватории Лас-Кампанас. Сообщение об открытии сделано 17 июля 2018 года, при этом он получил предварительное обозначение S/2016 J 2. В первых же публикациях авторы открытия использовали для него имя «Валетудо», латинское имя Гигиеи — древнеримской богини здоровья и гигиены, правнучки Юпитера. 25 сентября МАС признал открытие и присвоил спутнику номер LXII. 3 октября 2018 года название Валетудо было официально утверждено.

Орбита 
Валетудо совершает полный оборот вокруг Юпитера на расстоянии в среднем 18,98 млн км за 533,3 дня. Орбита имеет эксцентриситет 0,222.

Физические характеристики 
Диаметр Валетудо составляет около 1 км. Предполагается, что внешние спутники состоят в основном из силикатных пород, поэтому его плотность можно оценить в 2,6 г/см³.

Примечания

Ссылки 
 

Нерегулярные спутники
Спутники Юпитера